Hallermund steht für:
 Grafschaft Hallermund, Reichsgrafschaft im Fürstentum Calenberg

Hallermund ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Adelheid von Loccum-Hallermund, deutsche Tochter von Pfalzgraf Otto I. von Salm
 Adolf Ludwig Karl von Platen-Hallermund (1814–1889), deutscher Staatsminister
 Christian von Platen-Hallermund (1900–1976), deutscher Graf und Klosterpropst des Klosters Uetersen
 Clara Elisabeth von Platen-Hallermund (1648–1700), Mätresse und Drahtzieherin in der Königsmarck-Affäre
 Ernst Franz von Platen-Hallermund (1739–1818), Reichsgraf von Platen-Hallermund, General-Erbpostmeister
 Georg von Platen-Hallermund (1858–1927), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Inken von Platen-Hallermund (* 1975), deutsche Vielseitigkeitsreiterin und Pferdesportfunktionärin
 Karl von Platen-Hallermund (1857–1922), deutscher Verwaltungsjurist
 Ludolf II. von Hallermund († 1256), Graf von Hallermund-Loccum
 Oskar von Platen-Hallermund (1865–1957), deutscher Marineoffizier, zuletzt Vizeadmiral sowie Hofmarschall von Kaiser Wilhelm II.
 Sophia Charlotte von Platen-Hallermund (1675–1725), deutsch-britische Adlige und Halbschwester des britischen Königs Georg I.
 Wilbrand I. von Loccum-Hallermund († 1167), Graf von Hallermund
 Wulbrand von Hallermund († 1436), Abt von Corvey